Utilita Arena Birmingham een arena in Birmingham die van 2014 tot 2017 de naam Barclaycard Arena  had.
 Barclaycard Arena (Hamburg), een arena in Hamburg die eerder bekendstond als Color Line Arena en O2 World Berlin.